In 2020 werd het 78ste Campeonato Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 21 januari tot 23 december. Op 18 maart werd de competitie stilgelegd door de coronacrisis in Brazilië. Hoewel vele andere staatscompetities al in juli hervat werd deze pas 11 november hervat. Nova Mutum werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mato-Grossense
Mato